Chippendale steht für:

 Chippendale (Sydney), Stadtteil von Sydney, New South Wales, Australien
 Chippendale Society, Gesellschaft zur Erinnerung Thomas Chippendale
 Chinese Chippendale, Architekturstil nach Thomas Chippendale

Chippendale ist der Familienname folgender Personen:
 Brian Chippendale (* 1964), englischer Fußballspieler
 George McCartney Chippendale (1921–2010), australischer Botaniker und Geobotaniker
 Thomas Chippendale (1718–1779), britischer Kunsttischler

Siehe auch:
 Chip ’n’ Dale, siehe Ahörnchen und Behörnchen
 Chippendales
 Chippindale